Косов Верх () — село в Колочавской сельской общине Хустского района Закарпатской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 16 человек. Почтовый индекс — 90042. Телефонный код — 3146. Код КОАТУУ — 2122484002.

Ссылки 
 Косов Верх на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Закарпатской области